Наталья Гаврилова:
 Гаврилова, Наталья (род. 1978) — российская баскетболистка.
 Гаврилова, Наталья (род. 1982) — российская борчиха.